Jerkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jerkiwzi (Chorol), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol
 Jerkiwzi (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj